Открытый чемпионат Европы по биатлону 2012 года () прошел с 25 января по 2 февраля 2012 года в словацком местечке Осрблье.

В чемпионате принимали участие взрослые спортсмены не старше 26 лет (на начало года) и юниоры — до 21 года. Всего было разыграно 15 комплектов медалей: по четыре в индивидуальной гонке, спринте и преследовании, две в эстафете (взрослые) и одна в смешанной эстафете (юниоры).

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2012 год в биатлоне
биатлон
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
Биатлон
Чемпионаты Европы в Словакии
Биатлон в Словакии